Пакистан — многоязычная страна. Урду и английский — обладают статусом государственного языка. В провинциях Пакистана также имеют распространение провинциальные языки: в Пенджабе — панджаби, в Синде — синдхи, в Белуджистане — белуджский, в Хайбер-Пахтвухве — пушту.

Урду 

Урду́ () — индоевропейский язык, родственный хинди, возникший в XIII веке. Урду является национальным языком в Пакистане. Лишь 7 % населения считает его родным языком.

Статистика 
В таблице показан процент от общей численности населения, по материнскому языку, среди этнических групп Пакистана.

Примечания

Ссылки 
 Перепись населения в Пакистане. Материнский язык
 Список языков Пакистана
 Язык Сараики
 Перепись населения Пакистана 2017 год